Die Haplochromini (Syn.: Haplochrominae Hoedeman, 1947 Pseudocrenilabrini Fowler, 1935) sind eine Tribus der Buntbarsche (Cichlidae). Fast alle Gattungen stammen aus Afrika, mit dem Schwerpunkt Ostafrika. Astatotilapia flaviijosephi lebt in Vorderasien im Jordan und seinen Nebenflüssen. Die Haplochromini im Malawisee und die Furu im Victoriasee haben eine Vielzahl endemischer Arten gebildet und stellen in diesen Seen einen großen Teil der Fischfauna.

Merkmale 
Alle Haplochromini sind Maulbrüter und die Weibchen übernehmen die Brutpflege. Ihre Körperseiten sind mit Kammschuppen bedeckt und Basioccipitale und Parasphenoid bilden die Apophyse für die obere Pharyngealia. Die Zähne der äußeren Zahnreihe sind in der Regel zweispitzig, die der inneren Reihen sind für gewöhnlich dreispitzig. Die Afterflosse der Männchen fast aller Arten ist mit Eiflecken versehen.

Gattungen und Arten 

 Ctenochromis
 „Serranochromini“
 Chetia
 Cyclopharynx
 Haplochromis humilis, H. placodus, H. oligacanthus, H. smithii und H. snoeksi
 Orthochromis polyacanthus und Orthochromis stormsi
 Orthochromis torrenticola
 Pharyngochromis
 Sargochromis
 Schwetzochromis
 Serranochromis
 Thoracochromis (T. albolabris, T. bakongo, T. brauschi, T. buysi, T. callichromus, T. demeusii, T. fasciatus und T. stigmatogenys)
 Astatoreochromis
 Lufubuchromis
 Orthochromis machadoi
 Palaeoplex
 Pseudocrenilabrus
 Thoracochromis moeruensis
 modern Haplochromini
 Astatotilapia bloyeti
 Astatotilapia burtoni
 Astatotilapia desfontainii
 Astatotilapia flaviijosephi
 Haplochromis gracilior
 Lake Victoria region superflock
 Haplochromis, die Gattungen Allochromis, Gaurochromis, Lithochromis, Macropleurodus, Mbipia, Paralabidochromis, Pundamilia, Pyxichromis und Xystichromis werden heute meist als Synonyme zu Haplochromis angesehen.
 Thoracochromis wingatii
 Lake Malawi radiation
 Astatotilapia tweddlei
 Astatotilapia calliptera
 Astatotilapia swynnertoni
 Abactochromis
 Alticorpus
 Aristochromis
 Aulonocara
 Buccochromis
 Caprichromis
 Champsochromis
 Cheilochromis
 Chilotilapia
 Chindongo
 Copadichromis
 Corematodus
 Ctenopharynx
 Cyathochromis
 Cynotilapia
 Cyrtocara
 Dimidiochromis
 Diplotaxodon
 Docimodus
 Eclectochromis
 Exochochromis
 Fossorochromis
 Genyochromis
 Gephyrochromis
 Hemitaeniochromis
 Hemitilapia
 Iodotropheus
 Labeotropheus
 Labidochromis
 Lethrinops
 Lichnochromis
 Maylandia
 Mchenga
 Melanochromis
 Mylochromis
 Naevochromis
 Nimbochromis
 Nyassachromis
 Otopharynx
 Pallidochromis
 Petrotilapia
 Placidochromis
 Protomelas
 Pseudotropheus
 Rhamphochromis
 Sciaenochromis
 Stigmatochromis
 Taeniochromis
 Taeniolethrinops
 Tramitichromis
 Trematocranus
 Tropheops
 Tyrannochromis

Phylogenie 
Die folgenden Kladogramme nach Matschiner et al. (2017) und Meier et al. (2017) zeigen die mögliche Verwandtschaft und Evolution der Haplochromini. Ursprungsgebiet ist vielleicht die Umgebung des Tanganjikasees, von wo sie sich über die Flüsse in den Kongo und das südliche Afrika, über den Malagarasi nach Osten und in den Viktoriasee und Malawisee ausbreiteten. In den beiden Seen fand dann wieder eine schnelle adaptive Radiation statt (fett im Kladogramm), bei der mehrere hundert Arten entstanden.

Kladogramm nach Matschiner et al. (2017)

Kladogramm nach Meier et al. (2017)

Die Kladogramme zeigen auch das die Haplochromini paraphyletisch in Bezug auf die Tropheini aus dem Tanganjikasee sind, die innerhalb der Haplochromini stehen.

Literatur 
 Martin J. Genner, Ole Seehausen, David H. Lunt, Domino A. Joyce, Paul W. Shaw, Gary R. Carvalho, George F. Turner: Age of Cichlids: New Dates for Ancient Lake Fish Radiations. In: Mol Biol Evol. 24, Nr. 5, 2007, S. 1269–1282, doi:10.1093/molbev/msm050.
 W. Salzburger, T. Mack, E. Verheyen, A. Meyer: Out of Tanganyika: Genesis, explosive speciation, key-innovations and phylogeography of the haplochromine cichlid fishes. In: BMC Evolutionary Biology. 5, Nr. 1, 2005, S. 17, doi:10.1186/1471-2148-5-17, PMID 15723698 (biomedcentral.com PDF).

Einzelnachweise

Weblinks